Jumper puede hacer referencia a:
 Jumper, película de 2008 dirigida por Doug Liman.
 Jumper, novela de Steven Gould publicada en 1992.
 Jumper, elemento para interconectar dos terminales de manera temporal.
 Jumper, prenda de vestir.
 Jumper Pak, accesorio extraíble incorporado de fábrica en las consolas Nintendo 64.
 Citroën Jumper, vehículo comercial del año 1994.
 Puddle Jumper, naves ficticias de la serie Stargate SG-1.
 Jumper, canción del productor noruego Waterflame.